Verdrag van Montreuil (1274)
 Verdrag van Montreuil (1299)